Zaselje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zaselje, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Zaselje, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zaselje, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Zaselje, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Zaselje, un village situé dans la municipalité de Požega, district de Zlatibor.